Rafael Nadal era o atual campeão e defendeu seu título com sucesso, derrotando Roger Federer na final por 6–1, 6–3.

Cabeças de chave
Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  Novak Djokovic (Quartas de final)
  Roger Federer (Final)
  Andy Murray (Segunda rodada, desistiu devido a uma lesão nas costas)
  David Ferrer (Quartas de final)
  Rafael Nadal (Campeão)
  Tomáš Berdych (Semifinais)
  Juan Martín del Potro (Terceira rodada)
  Jo-Wilfried Tsonga (Segunda rodada)

<li>  Richard Gasquet (Terceira rodada)
<li>  Janko Tipsarević (desistiu devido a uma bronquite)
<li>  Marin Čilić (Segunda rodada)
<li>  Nicolás Almagro (Primeira rodada)
<li>  Tommy Haas (Primeira rodada)
<li>  Milos Raonic (Primeira rodada)
<li>  Stanislas Wawrinka (Segunda rodada, desistiu devido a uma lesão na coxa)
<li>  Kei Nishikori (Segunda rodada)

Chave

Finais

Seção 2

Metade inferior
Seção 3

Seção 4

Qualificatório
Cabeças de chave

  Lukáš Rosol (Qualificador, Lucky loser)  Ernests Gulbis (Qualificado)
  Grega Žemlja (Qualificador)
  Dmitry Tursunov (Primeira rodada, desistiu)
  Carlos Berlocq (Qualificado)
  Ričardas Berankis (Primeira rodada)
  Evgeny Donskoy (Primeira rodada)

<ol start="8">
<li> Santiago Giraldo (Qualificado)
<li> Andrey Kuznetsov (Qualificado)
<li> Rogério Dutra Silva (Primeira rodada)
<li> Thiemo de Bakker ''(Primeira rodada)
<li> Albert Montañés (Qualificado)
<li> Jesse Levine (Primeira rodada)
<li> Blaž Kavčič (Qualificador)
</ol>

Qualificados

  Andrey Kuznetsov
  Ernests Gulbis
  Andrey Golubev
  Jan Hájek

<ol start="5">
<li>  Carlos Berlocq
<li>  Albert Montañés
<li>  Santiago Giraldo
</ol>

Lucky Losers Lukáš Rosol

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Sétimo qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S